Miquel Casas (Reus, 1920 - Sitges, 2003): ciclista català, vencedor de la Volta a Catalunya de 1944
 Miquel Casas i Augé (Barcelona, 1918 - València, Veneçuela, 2001): músic i compositor del segle XX
 Miquel Casas i Bell (Sant Cugat del Vallès, 1900 - Torelló, 1988): músic i compositor del segle XX